Матье II Великий де Монморанси (;  — ) — барон де Монморанси с 1189, французский военачальник, коннетабль Франции с 1218, старший сын Бушара V де Монморанси и Лауретты де Эно, дочери Бодуэна IV де Эно. Внук Матье I де Монморанси.

Биография 

После смерти отца Матье унаследовал его владения.

После того, как в 1204 году король Франции Филипп II Август объявил о конфискации Нормандии у короля Англии Иоанна Безземельного, Матье принял участие в королевской компании по завоеванию герцогства. Он участвовал в осаде и захвате Шато-Гайара 6 марта 1204 года. В итоге кампании Нормандия была присоединена к владениям французской короны.

В дальнейшем Матье принимал участие в войнах Филиппа II Августа против англо-вельфской коалиции. 27 июля 1214 году он в составе королевской армии участвовал в Битве при Бувине, после чего его герб немного изменился (к 4 имеющихся орликам, с дозволения короля, были добавлены ещё 12, по числу захваченных бароном де Монморанси в битве вражеских штандартов).

В 1215 году присоединился к Альбигойскому крестовому походу против катаров в Лангедоке. Во время похода Матье показал себя храбрым и умелым воином. А после смерти в 1218 году Дрё IV де Мелло король Филипп назначил Матье коннетаблем Франции.

После смерти Филиппа II Августа Матье стал первым помощником короля Людовика VIII в войне в Лангедоке. Он возглавлял борьбу против англичан, захватил Ньор, Сен-Жан-д’Анжели, Лимузен, Перигор, Онис и Ла-Рошель. Затем он отправился на помощь к королю в борьбе против катаров.

После смерти Людовика VIII Матье помогал королеве Бланке Кастильской, регенту Франции при малолетнем Людовике IX, усмирять взбунтовавшихся баронов.

Матье умер 24 ноября 1230 года.

Брак и дети 

1-я жена: с 1193 (аннулирован) Гертруда де Нель-Суассон (ум. 26 сентября около 1222), дочь Рауля III де Нель, графа Суассона, и Алисы де Дрё, вдова Жана, графа де Бомон-сюр-Уаз.

Дети:

 Бушар VI (ум. 1 января 1243), сеньор де Монморанси с 1230
 Матье (погиб в бою, февраль 1250), сеньор д’Аттиши, граф Понтье (по праву жены) с 1240/1241
 Жан (ум. после января 1226)

2-я жена: с июля 1218 Эмма де Лаваль (ок. 1197/1198 — 27 апреля 1264), дама де Лаваль, дочь Ги VI де Лаваль и Авуазы де Краон, вдова Роберта I, графа Алансона.

Дети:
 Ги VII де Монморанси-Лаваль (ок. 1219 — ок. 1267), барон де Витре, сеньор де Лаваль с 1264, родоначальник ветви Монморанси-Лаваль
 Авуаза де Монморанси-Лаваль (ум. после 1 июня 1270); муж: с сентября 1239 Жак де Шато-Гонтье (ум. июнь 1257/сентябрь 1264), сеньор де Шато-Гонтье
 ? Марсилия де Монморанси (ум. после 1264). Муж (до 1237): Матье де Три, граф де Даммартен (ум. 1272)

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Сеньоры де Монморанси
Коннетабли Франции
Участники Альбигойского крестового похода
Дом де Монморанси
Сеньоры де Лаваль